Killed by Death puede referirse a:
Killed by Death (canción), una canción del grupo británico de rock and roll y heavy metal Motörhead. 
Killed by Death (Buffy the Vampire Slayer), el decimoctavo episodio de la segunda temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.